Thomas Davis – scrittore irlandese
 Thomas Davis – politico cookese
 Thomas Ray Davis (n. 1991), cestista statunitense
 Thomas Antonio Davis – giocatore di football americano statunitense